Свидница (, ) — топоним:

Польша 
 Свидница — город, Нижнесилезское воеводство.
 Свидница — сельская гмина (волость), Свидницкий повят Нижнесилезского воеводства.
 Свидница — сельская гмина (волость), Зелёногурский повят, Любушского воеводства.
 Свидница — село в Зелёногурском повяте Любушского воеводства.
 Свидница — река, приток Солотвы.

Украина 
 Свидница — село в Яворовском районе Львовской области.